Josephine (1870-1871), tweede dochter van Filips van België
Josephine (1872-1958), derde dochter van Filips van België